MacCready bezeichnet:

 Paul MacCready (1925–2007), US-amerikanischer Physiker, Ingenieur und Segelflieger
 (24643) MacCready, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 McCready
 McCreadie
 Macready